I cavalieri – commedia di Aristofane
I cavalieri (Knightriders) – film del 1981 diretto da George A. Romero
I cavalieri (The Riders) – romanzo di Tim Winton del 2000
I Cavalieri – gruppo musicale italiano